Sven Melin kan avse:

 Sven Melin (skådespelare) (1912–1966), svensk skådespelare och sångare
 Sven Melin (friidrottare) (1928–1989), en svensk friidrottare (längdhopp)